Rauw voedsel, een onbereide vorm van voedsel
Rauw (België), een plaats in België
Rauw!, een improvisatiecomedy op Talpa
Rauw (documentaire), een Nederlandse documentaire uit 2008, en het vervolg Rauwer uit 2012